Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

France 
71e régiment d'infanterie
71e régiment d'infanterie territoriale
71e régiment du génie

Homonymie d'unités militaires